Galeano ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Galeano (1940–2015), uruguayischer Journalist und Schriftsteller
 Gloria Amparo Galeano Garcés (1958–2016), kolumbianische Botanikerin
 Moses Galeano (um 1500), Gelehrter im Osmanischen Reich
Galeano steht zudem für:

 José Luis Solís López (bis 2014), ermordeter zapatistischer Lehrer
 Subcomandante Insurgente Galeano, nach 2014 geschaffene Kunstfigur und Sprecher der EZLN